Okręty US Navy o nazwie USS "Luzon":
 Pierwszy  
 Drugi  został nabyty w 1943 i wycofany ze służby w 1960.

Luzon